

Cinéma 

 The Poet (Gu cheng bielian), film hongkongais réalisé par Casey Chan en 1998 ;
 The Poet, titre original de La Dernière cible, film britannico-germano-autrichien réalisé par Paul Hills en 2003 ;
 The Poet, film canadien réalisé par Damian Lee en 2007.

Télévision 
 The Poet, téléfilm britannique diffusé en 1960

Littérature 

 The Poet, essai de Ralph Waldo Emerson écrit entre 1841 et 1843 ;
 The Poet, roman de Michael Connelly publié en 1996.

Musique 

 The Poet, album de Bobby Womack sorti en 1981.